Miejscowości w Polsce:
 Szaniawy-Matysy
 Szaniawy-Poniaty